Le coup de ricochet ou coup du ricochet est un principe combinatoire du jeu de dames dans lequel une première rafle amène, par une prise adverse, le premier chaînon d'une deuxième rafle.

Principe du coup de ricochet 

Une première rafle, qui n'est qu'un simple tant pour tant, en déclenche par ricochet une seconde, bénéficiaire cette fois, soit directement, soit par voie de conséquence. Le rebond caractéristique que figure la prise de l'adversaire complète alors un second chemin de rafle.

Quand la seconde rafle résulte d'un autre coup, l'appellation de « ricochet » est souvent conservée. De même lorsque la première rafle n'est qu'une simple prise. Pour ces raisons, il existe une très grande variété dans la famille des coups de ricochet.

Ce coup peut notamment intervenir dans plusieurs ouvertures, et ce dès le troisième temps de la partie comme dans le coup Damoiseau.

L'animation présente un coup de début, possible au cinquième temps, après les mouvements d'ouverture 33-28 (18-23) 39-33 (12-18) 44-39 (17-21) 31-27 (20-25?). Cette idée est d'ailleurs thématique de la partie classique.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 
 
 .
 .
 .

Notes et références 

ricochet